Popovice is de naam van meerdere gemeenten in Tsjechië:
 Popovice (okres Benešov), gemeente in okres Benešov
 Popovice (okres Brno-venkov), gemeente in okres Brno-venkov
 Popovice (okres Uherské Hradiště), gemeente in okres Uherské Hradiště
 Velké Popovice, gemeente in okres Praha-východ
 Vysoké Popovice, gemeente in okres Brno-venkov